Джек Сили (, ; 4 мая 1987, Лондон, Великобритания) — гонконгский футболист, защитник клуба «Саутерн Дистрикт». Выступал за сборную Гонконга.

Биография 
Родился 4 мая 1987 года в Лондоне, но в детстве переехал с отцом в Гонконг. Его отец Тони Сили (р. 1959) также был футболистом, выступал за клубы различных лиг Англии и других европейских стран. В конце карьеры переехал играть в Гонконг, где позже долгое время работал тренером и получил местный паспорт.

Клубная карьера 
Начинал карьеру в клубе «Гонконг», проведя дебютный сезон во второй лиге, вышел с клубом в высший дивизион, но спустя год вновь вылетел из элиты. В сезоне 2010/11 «Гонконг» вернулся в высшую лигу, но по итогам сезона оказался на последнем 10 месте, а сам игрок покинул команду и перебрался в «Сань Хэй». Проведя в клубе один сезон, подписал контракт с «Саут Чайна», где выступал чуть больше трёх лет, стал чемпионом Гонконга и выиграл кубок страны. Перед началом сезона 2016 в Китае, Джек Сили перешёл в клуб «Чанчунь Ятай». За два года провёл в китайской Суперлиге 9 матчей и зимой 2018 года вернулся в чемпионат Гонконга, где выступал за «Тай По», «Гонконг Пегасус» и «Саутерн Дистрикт».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Гонконга 6 сентября 2013 года в товарищеском матче со сборной Мьянмы.

Достижения 
«Саут Чайна»
 Чемпион Гонконга: 2012/2013

Ссылки 
 
 

Футболисты Гонконга
Игроки сборной Гонконга по футболу
Игроки ФК «Гонконг»
Игроки ФК «Сань Хэй»
Игроки ФК «Саут Чайна»
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Тай По»
Игроки ФК «Пегасус»